Straßengang steht für:
 Bande (Gruppe), eine Gruppe von Menschen
 Straßengang (Getriebe), Getriebemerkmal